McCabe se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Timothy L. McCabe
 Dennis E. McCabe